«Слово» — российская ежедневная общественно-политическая, экономическая и литературная газета, выходившая c перерывами с  1903 года до  1909 года в Санкт-Петербурге. В 1905—1906 годах — фактический центральный печатный орган «Союза 17 октября».

Характеристики издания 
Предшественником «Слова» является еженедельная политическая и литературная газета «Отголоски», выпускавшаяся в 1896—1902 годах (всего вышло 359 номеров).
«Слово» издавалось И. В. Скворцовым и Н. П. Дучинским (1903), Н. Н. Перцовым (1904—1906), М. М. Фёдоровым (1906). Редактировалось Скворцовым и Дучинским (1903), П. В. Быковым (1903—1906), Перцовым (1903, 1906), Фёдоровым (1906—1909), И. Лазаревским (1908), С. А. Адриановым (1909).

Высота издания варьировалась от 43 до 61 см, объём — от 4 до 12 страниц. С а и в 1905 году первые четыре страницы каждого номера составляли дешёвый вариант газеты, который рассылался без приложений исключительно провинциальным подписчикам.

За время существования «Слова» его выпуск приостанавливался три раза: с  по  и с конца июля (начала августа) по  1904 года, а также с  по  1906 года.

Политическая позиция 
Первоначально газета выражала интересы правых земцев. С конца 1905 года до конца 1906 года была фактическим центральным органом партии октябристов, а также стремилась стать идейным выразителем и объединителем различных политических течений умеренно-либеральной направленности. Публиковала программные документы, воззвания к избирателям, а также списки кандидатов умеренно-либеральных партий «блока».

 1905 года обнародовала первый вариант политической программы октябристов. В декабре того же года в конторе газеты разместилось отделение канцелярии Центрального комитета (ЦК) «Союза 17 октября», в котором в ряды партии принимались новые члены.

В передовой статье № 1 за 1906 год «Слово» обозначило себя как орган «конституционного центра», ратующего за «власть сильную и авторитетную» и действующего «на строго конституционной почве».

После очередного (третьего по счёту) временного закрытия выпуск газеты возобновился а в качестве печатного органа близкой к октябристам конституционно-монархической Партии мирного обновления.

После ухода из состава редакции члена Санкт-Петербургского ЦК «Союза 17 октября» Николая Перцова и появления газеты «Голос Москвы» издание окончательно утратило статус центрального органа партии октябристов.

В последнем номере (№ 847 за  1909 года) редакция пояснила читателям, что газета закрывается из-за отсутствия «широкой поддержки» в обществе и преждевременности возникновения периодических изданий вроде «Слова», лозунги которого не соответствовали духу времени.

Авторы 
С газетой сотрудничали Константин Арсеньев, Сергей Булгаков, Николай Бердяев, Павел Виноградов, Иван Ефремов, Максим Ковалевский, Владимир Кузьмин-Караваев, Николай Львов, Василий Маклаков, Дмитрий Протопопов, Пётр Струве, Тан (Владимир Богораз), князь Евгений Трубецкой и другие.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Газеты Российской империи
Газеты XX века
Ежедневные газеты
Политические газеты
Союз 17 октября